Dit is een lijst van planetoïden 27001-27100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (27001) - || 1998 DC6|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (27002) - || 1998 DV9|| 23 februari 1998 || D. J. Tholen, R. J. Whiteley
|-
| (27003) Katoizumi || 1998 DB13|| 21 februari 1998 || A. Nakamura
|-
| (27004) - || 1998 DP23|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (27005) - || 1998 DR35|| 27 februari 1998 || G. Forti, M. Tombelli
|-
| (27006) - || 1998 EX7|| 2 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27007) - || 1998 FQ1|| 21 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (27008) - || 1998 FW2|| 20 maart 1998 || C. B. Luginbuhl
|-
| (27009) - || 1998 FB11|| 25 maart 1998 || ODAS
|-
| (27010) - || 1998 FR13|| 26 maart 1998 || NEAT
|-
| (27011) - || 1998 FU22|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (27012) - || 1998 FZ46|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (27013) - || 1998 FU60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (27014) - || 1998 FP106|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (27015) - || 1998 HS135|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (27016) - || 1998 HK143|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (27017) - || 1998 JX || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (27018) - || 1998 KQ52|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (27019) - || 1998 MN33|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (27020) - || 1998 OQ10|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (27021) - || 1998 OQ14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (27022) - || 1998 QA44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (27023) - || 1998 QE54|| 20 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (27024) - || 1998 QL57|| 30 augustus 1998 || Spacewatch
|-
| (27025) - || 1998 QY77|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (27026) - || 1998 QG86|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (27027) - || 1998 QA98|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (27028) - || 1998 QS98|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (27029) - || 1998 QP105|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (27030) - || 1998 QW105|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (27031) - || 1998 RO4|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27032) - || 1998 RQ5|| 15 september 1998 || LONEOS
|-
| (27033) - || 1998 RN33|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27034) - || 1998 RL34|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27035) - || 1998 RM34|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27036) - || 1998 RZ54|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27037) - || 1998 RB55|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27038) - || 1998 RZ57|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27039) - || 1998 RU61|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27040) - || 1998 RD62|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27041) - || 1998 RN63|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27042) - || 1998 RD69|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27043) - || 1998 RS71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27044) - || 1998 RP74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27045) - || 1998 RY74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27046) - || 1998 RP75|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27047) - || 1998 RA80|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27048) - || 1998 RO80|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (27049) Kraus || 1998 SB3|| 18 september 1998 || R. A. Tucker
|-
| (27050) - || 1998 SW4|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (27051) - || 1998 SM5|| 16 september 1998 || Spacewatch
|-
| (27052) - || 1998 SN13|| 21 september 1998 || ODAS
|-
| (27053) - || 1998 SU21|| 17 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (27054) - || 1998 SA25|| 18 september 1998 || LONEOS
|-
| (27055) - || 1998 SQ27|| 24 september 1998 || CSS
|-
| (27056) Ginoloria || 1998 SB28|| 26 september 1998 || P. G. Comba
|-
| (27057) - || 1998 SP33|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (27058) - || 1998 SP37|| 21 september 1998 || Spacewatch
|-
| (27059) - || 1998 SS37|| 21 september 1998 || Spacewatch
|-
| (27060) - || 1998 SU37|| 21 september 1998 || Spacewatch
|-
| (27061) - || 1998 SW53|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (27062) - || 1998 SJ58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (27063) - || 1998 SY60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (27064) - || 1998 SY63|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (27065) - || 1998 SJ64|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (27066) - || 1998 SZ64|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (27067) - || 1998 SS67|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (27068) - || 1998 SU74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (27069) - || 1998 SK75|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (27070) - || 1998 SA101|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (27071) - || 1998 SA109|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (27072) - || 1998 SS117|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (27073) - || 1998 SK132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (27074) - || 1998 SS132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (27075) - || 1998 SY143|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (27076) - || 1998 ST146|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (27077) - || 1998 TL2|| 13 oktober 1998 || ODAS
|-
| (27078) - || 1998 TC6|| 15 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (27079) Vsetín || 1998 TO6|| 15 oktober 1998 || P. Pravec
|-
| (27080) - || 1998 TH16|| 14 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (27081) - || 1998 TK16|| 15 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (27082) - || 1998 TT30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (27083) - || 1998 TG32|| 11 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (27084) - || 1998 TD33|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (27085) - || 1998 UA1|| 19 oktober 1998 || T. Stafford
|-
| (27086) Italicobrass || 1998 UX6|| 20 oktober 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (27087) Tillmannmohr || 1998 UA15|| 24 oktober 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (27088) Valmez || 1998 UC15|| 22 oktober 1998 || P. Pravec
|-
| (27089) - || 1998 UE15|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (27090) - || 1998 UP18|| 25 oktober 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27091) - || 1998 UY21|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (27092) - || 1998 UY22|| 30 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (27093) - || 1998 UB23|| 30 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (27094) Salgari || 1998 UC23|| 25 oktober 1998 || U. Munari, F. Castellani
|-
| (27095) Girardiwanda || 1998 UE23|| 25 oktober 1998 || U. Munari, F. Castellani
|-
| (27096) - || 1998 UL24|| 18 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (27097) - || 1998 UM26|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (27098) - || 1998 UC41|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (27099) - || 1998 UJ43|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (27100) - || 1998 VV6|| 12 november 1998 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten